Hit the Lights  – traccia dell'album Kill 'Em All dei Metallica del 1983
Hit the Lights – album di Jay Sean del 2012
Hit the Lights – singolo di Jay Sean del 2011
Hit the Lights – singolo di Selena Gomez & the Scene del 2011
Hit the Lights – gruppo musicale statunitense